Martha Reeves – anacoreta e scrittrice statunitense (n. 1941)
 Martha Ellen Reeves – sociologa statunitense
 Martha Reeves – cantante statunitense (n. 1941)
 Martha Reeves – album di Martha Reeves del 1974